Anopheles — типовий підрід комарів роду Anopheles. Представники групи є переносниками малярії.

Систематика

Примітки 

Комарі
Підроди